Mohamed Benabdeslam Al-Brihi, mâalem (maître) de la musique arabo-andalouse
 Mohamed Benabdeslam El Fassi El Halfaoui, homme politique marocain
 Rachid Benabdesslam, contreténor marocain